

Codici 
 ZUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ancud (Cile)

Altro 
 Zud – marchio della Reckitt Benckiser
 Zud  – evento climatico